Фінал Кубка європейських чемпіонів 1962 — фінальний матч розіграшу Кубка європейських чемпіонів сезону 1961—1962 років, у якому зустрілися іспанський «Реал Мадрид» та португальська «Бенфіка». Матч відбувся 2 травня 1962 року на «Олімпійському стадіоні» у Амстердамі. Перемогу з рахунком 5:3 здобула «Бенфіка».

Шлях до фіналу

Деталі матчу

Посилання 
 Кубок європейських чемпіонів на europeancuphistory 
 Кубок європейських чемпіонів 1961-62 на RSSSF 
 Фінал Кубка європейських чемпіонів 1962 на transfermarkt 

1962
1962 у футболі
1962
Травень 1962